Granötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Granötjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (9,23 ha)
Granötjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn